Исламей (, адыг. ислъамый) — адыгский (черкесский) народный танец. Танцевальная мелодия исполняется на гармони, скрипке и в сопровождении пхацыка (трещотка из 4—5 деревянных пластинок). Художественную интерпретацию исламея дал композитор М. А. Балакирев в своей восточной фантазии «Исламей» для фортепиано (1869).

См. также 
 Зилга
 Картули
 Лезгинка

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Черкесские народные танцы